Breakfast Club – zespół muzyczny
 The Breakfast Club – film z 1985
 The Breakfast Club – amerykański program radiowy